

Persone 
 Béla Schick (1877-1967) – pediatra ungherese
 Ernesto Schick (1925-1991) – agronomo svizzero
 Hannes Schick (1957-) – giornalista e fotoreporter statunitense
 Patrik Schick (1996-) – calciatore ceco
 René Schick Gutiérrez (1909-1966) – politico nicaraguense
 Stephanie Schick (1964-) – attrice pornografica e attrice cinematografica statunitense, conosciuta con lo pseudonimo di Pandora Peaks
 Thorsten Schick (1990-) – calciatore austriaco

Altro 
 Test di Schick –  test diagnostico utilizzato per valutare se un soggetto è immune nei confronti della tossina difterica